Это список государственных праздников в Косове.

Примечания 
 Kalendari i festave zyrtare

 В Косове учреждены государственные праздники 

Культура Косова